Door ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Door (1833–1919), österreichischer Konzertpianist
 Carl Door (1869–nach 1902), Theaterschauspieler und -regisseur
 Daisy Door (* 1944; eigentlich Evelyn van Ophuisen), deutsche Schlagersängerin
 Jenny Door (1879–nach 1902), österreichische Theaterschauspielerin und Sängerin
 Max Door (1850–1888), Theaterschauspieler

Door bezeichnet weiterhin:
 Door County, einen County im US-Bundesstaat Wisconsin
 Durdle Door, eine Felsbrücke an der südenglischen Kreideküste
 Database Of Origin and Registration der Europäischen Kommission, siehe auch Herkunftsbezeichnung#DOOR

Siehe auch:
 The Door, irischer Kurzfilm von Juanita Wilson (2008)
 Dohr (Begriffsklärung)
 Dor
 Dore
 Doer